Ругодево — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав  Выборской волости.

Расположена в 20 км к северу от города Новоржев.

Население

История 
С 1995 до 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Стехновской волости.

Известные уроженцы 
В деревне родился музыкант, балалаечник-виртуоз Борис Трояновский (1883—1951).

Интересные факты 
В мае 1859 года семья Елены Петровны Блаватской переехала в село Ругодево Новоржевского уезда, где Блаватская прожила почти год. Пребывание Блаватской в Ругодево закончилось её сильной болезнью, оправившись же от болезни, весной 1860 года она вместе с сестрой отправилась на Кавказ в гости к деду и бабушке.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района